Найеф Агерд () () (роден на ) в Кенитра е професионален марокански футболист играещ като нападател за английския футболен клуб Уест Хем и националния отбор на Мароко. Участник на Мондиал 2022.

Успехи

ФЮС (Рабат) 
 Шампион на Мароко (1): 2015/16

ФЮС (Рабат) 
 Шампион на Африка (1): 2018

Източници

Външни препратки 
 Найеф Агерд в soccerway.com

Марокански футболисти
Футболисти на Уест Хем
Футболисти на Рен